Nièvre è un dipartimento francese nella regione della Borgogna, ma può anche riferirsi a:
 Nièvre (Loira), fiume francese, affluente della Loira che attraversa l'omonimo dipartimento
 Nièvre (Somme),  fiume francese, affluente della Somme.